Csapody Miklós politikus, az MDF volt tagja
Csapody Miklós a GE Lighting Tungsram Rt. alelnöke
Csapody Miklós Gábor Dénes-díjas villamosmérnök